Кюне Мориц (; 1835—1900) — немецкий военный писатель, генерал.

Был директором департамента в военном министерстве. Написал: «Der Krieg im Hochgebirge» (Берлин, 1876); «Kritische und unkritische Wanderungen über die Gefechtsfelder der preuss. Armeen in Böhmen, 1866» (1870—1878) и др.

Примечания

Литература 
 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1835 году
Умершие в 1900 году
Писатели Германии